Лешру́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Сен-Тривье-де-Курт. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01212.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км севернее Лиона, в 24 км к северу от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекают реки Ресуз и .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 683 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 419 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 322 были экономически активными, 97 — неактивными (показатель активности — 76,8 %, в 1999 году было 68,3 %). Из 322 активных жителей работали 296 человек (161 мужчина и 135 женщин), безработных было 26 (14 мужчин и 12 женщин). Среди 97 неактивных 32 человека были учениками или студентами, 42 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн